Die Taiwan Football Premier League (Abkürzung: TFPL; Mandarin: 台灣企業甲級足球聯賽, kurz: 台甲聯賽) ist die höchste Fußball-Spielklasse im taiwanischen Fußball.

Geschichte 
Sie wurde 2017 ins Leben gerufen, nachdem die 2007 gegründete Taiwan City League (全國城市足球聯賽) eingestellt worden war.

Aktuelle Saison 
An der Saison 2022 nahmen die folgenden sieben Vereine teil.

Meisterhistorie

Ehemalige Vereine 
 NTSC (2017–2018)
 Royal Blues FC (2017–2018)
 Hasus TSU FC (2017–2021)
 Flight Skywalkers FC (2018–2021)
 CPC Corporation FC (2021)

Rangliste der Sieger 

 Der Leopard Cat FC spielte bis 2021 unter dem Namen Tatung FC.

Torschützenkönige

Siehe auch 
 National Urban League (Taiwan)

Weblinks 
 Taiwan Football Premier League in der Datenbank von soccerway.com
 Taiwan Football Premier League in der Datenbank von transfermarkt.de
 Taiwan Football Premier League in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Fußballwettbewerb in Taiwan
Erstveranstaltung 2017